Arbitrage (conflict): een methode van geschilbeslechting waarbij een onpartijdige arbiter in een geschil tussen partijen een bindende uitspraak geeft. 
 Arbitrage (handel): het gelijktijdig op verschillende markten kopen en verkopen van effecten (of andere activa) om gebruik te maken van koersverschillen.
 Boxarbitrage: gebruikmaken van verschillen in belastingheffing tussen boxen in de Wet inkomstenbelasting 2001.
 Arbitrage (sport): de leiding in een sportwedstrijd.
 Arbitrage (2012): een film met Richard Gere.